Титулярная церковь Санта-Тереза-аль-Корсо-д’Италия () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном XXIII 5 мая 1962 года апостольской конституцией Inter frequentissima. Титул принадлежит базилике Санта-Тереза-аль-Корсо-д’Италия, расположенной в квартале Рима Пинчано, на Корсо-д’Италия 37. Имеет статус малой базилики.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Санта-Тереза-аль-Корсо-д’Италия 
 Джованни Панико (24 мая — 7 июля 1962, до смерти);
 Жозеф-Мари Мартен (25 февраля 1965 — 21 января 1976, до смерти);
 Ласло Лекаи (24 мая 1976 — 30 июня 1986, до смерти);
 Ласло Пашкаи, O.F.M. (28 июня 1988 — 17 августа 2015, до смерти);
 Морис Пья, C.S.Sp. (19 ноября 2016 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Санта-Тереза-аль-Корсо-д’Италия на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Санта-Тереза-аль-Корсо-д’Италия на сайте www.catholic-hierarchy.org;
 Апостольская конституция Inter frequentissima AAS 54 (1962), 703-704.

Тереза Авильская